Rudolf-Virchow-Preis steht für:

 Rudolf-Virchow-Preis (DDR), eine staatliche Auszeichnung in der Deutschen Demokratischen Republik
 Rudolf-Virchow-Preis (DGP), eine Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie

Siehe auch:
 Rudolf-Virchow-Förderpreis
 Rudolf-Virchow-Medaille